Pour les autres communes, voir Liste des communes d'Algérie.

Liste des communes de la wilaya algérienne de Sidi Bel Abbès.

Wilaya de Sidi Bel Abbès
Sidi Bel Abbes